Маймон () — єврейське прізвище. Відомі носії:
 Ада Фішман-Маймон — ізраїльська політична діячка
 Шай Маймон — ізраїльський футболіст
 Ширі Маймон — ізраїльська виконавиця поп-музики та акторка